Giovanni Mariacher – storico dell'arte e museologo italiano
 Heinz Mariacher – arrampicatore e alpinista austriaco
 Michele Mariacher – tenore italiano